Веров — фамилия; имеет женскую форму Верова.
 Веров, Филипп Фёдорович (1905-1952) — советский военный деятель, заместитель командующего Дальней авиацией по политической части, генерал-лейтенант авиации.
 Машбиц-Веров, Иосиф Маркович (1900—1989) — советский литературовед, критик.
 Верова, Наталья Львовна (род. 1944) — советская актриса Театра имени Маяковского, работала в Театре имени Моссовета.

Псевдоним 
 Ярослав Веров — коллективный псевдоним донецких писателей-фантастов Глеба Владимировича Гусакова и Александра Вячеславовича Христова.
 Примечания